Van Buren é o nome de vários condados dos Estados Unidos, nomeados em homenagem a Martin Van Buren (1782–1862), senador, diplomata, governador de Nova Iorque, vice-presidente dos Estados Unidos (1833-1837) e depois o oitavo presidente dos Estados Unidos (1837-1841):

 Condado de Van Buren (Arkansas)
 Condado de Van Buren (Iowa)
 Condado de Van Buren (Michigan)
 Condado de Van Buren (Tennessee)

O Condado de Cass (no Missouri) também já se chamou Condado de Van Buren.

Desambiguações de topônimos